John Black kan syfta på:

John Black (idrottare), kanadensisk skytt, OS-silver i lerduvor, lagtävling 1924
John Black (politiker), amerikansk politiker, senator 1832-1838
John H. Black, amerikansk radioastronom verksam vid Onsala rymdobservatorium, född 1949
John Black (klädmärke), svenskt klädmärke för män, startat 2012 av systrarna Emily och Julia Lindqvist. Se även www.johnblack.se